Ле Мёр:
 Ле Мёр, Аннаиг (родилась 1973) — французский политик, депутат Национального собрания Франции.
 Ле Мёр, Лоик (родился 1972) — французский блогер и предприниматель, основатель компании Seesmic.